Giunti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Ignazio Giunti (1941–1971), piloto de automovilismo italiano.
 Lucio Giunti, exluchador profesional argentino de origen italiano.
 Massimo Giunti (1974), ciclista italiano.